Caroline Wozniacki era la campionessa in carica ma ha deciso di partecipare anzi al concomitante torneo di Monterrey.

Il titolo è stato vinto da Elina Svitolina che ha battuto in finale per 65–7, 6–4, 7–5 Eugenie Bouchard.

Teste di serie

  Roberta Vinci (primo turno)
  Elina Svitolina (Campionessa)
  Sabine Lisicki (quarti di finale)
  Annika Beck (primo turno)

  Nao Hibino (primo turno)
  Eugenie Bouchard (finale)
  Hsieh Su-wei (secondo turno)
  Zheng Saisai (primo turno)

Wildcard

  Sabine Lisicki (quarti di finale)
  Elina Svitolina (campionessa)

  Roberta Vinci (primo turno)
  Ling Zhang (primo turno)

Qualificate

  Miyu Katō (primo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)

  Risa Ozaki (secondo turno)
  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Zhu Lin (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Malaysian Open 2016
WTA Tour 2016